Il doppio femminile  del Lipton Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Arantxa Sánchez Vicario e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 6–2, 3–6, 6–3 contro Martina Hingis e Jana Novotná.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Martina Hingis /  Jana Novotná (campionesse)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Nataša Zvereva (finale)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (secondo turno)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (secondo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (semifinali)
 Anna Kurnikova /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Mirjana Lučić /  Helena Suková (terzo turno)

 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (quarti di finale) 
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (terzo turno) 
 Amanda Coetzer /  Anke Huber (terzo turno) 
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (secondo turno) 
n/a 
 Catherine Barclay /  Kerry-Anne Guse (quarti di finale) 
 Chanda Rubin /  Irina Spîrlea (terzo turno) 
 Rika Hiraki /  Mercedes Paz (terzo turno) 
 Mariaan de Swardt /  Debbie Graham (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Lipton Championships 1998